Paul Bernhardt ist der Name folgender Personen:
* Paul Bernhardt (Ornithologe) (1886–1952), deutscher Ornithologe und Fotograf 
 Paul Bernhardt (1898–1958), deutscher Autor und Schauspieler, siehe Hans Heinrich von Twardowski

Siehe auch:
 Paul Bernard